

Patronyme 

 Hind Azouz (1926-2015), speakerine, productrice de radio et écrivaine tunisienne ;
 Mickaël Azouz (né en 1943), maître chocolatier-pâtissier français.

Prénom 
 Azouz Begag (né en 1957), homme politique, écrivain, diplomate et chercheur français en économie et sociologie ;
 Ali-Azouz Mathlouthi (né en 1987), footballeur franco-tunisien ;
 Azouz Statra (né en 1981), acteur algérien.

Toponyme 

 Mausolée Sidi Ali Azouz, zaouïa (édifice religieux) tunisienne de la médina de Tunis.
 Taguemount Azouz,village de Kabylie, en Algérie.

Voir aussi